Дисциплина бацање копља за мушкарце, је била, једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење је одржано 8. и 11. августа на Олимпијском стадиону.

Учесници 
Учествовала су 44 бацача копља из 31. земље. Од тога 32 бацача из 19 земаља пребацило је А олимпијску норму од 82,00 метара, а Б норму која је износила 79,50 метара 12 бацача из исто толико земаља. Специјалну позивницу у овој дисциплини ние било.

 Квалификовани са А нормом од 82,00 метра

 Квалификовани са Б нормом од 79,50 метара

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини се одржало у два нивоа. Први ниво су биле квалификације у којима су учествовали сви такмичари подељени у две квалификационе групе. Сваки такмичар је са три бацања покушао да постигне квалификациону норму. Такмичари које су пребацили задату норму аутоматски су се квалификовали за финале. Ако је мање од 12 такмичара пребацило норму онда се та разлика попунила са онима које су постигли резултате најближе квалификационој норми. Квалификације и финале су одржани у два дана.

Рекорди пре почетка такмичења 
(4. јул 2012)

Нови рекорди после завршетка такмичења

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих бацања копља на 20 км 2012. године пре првенства (27. јула 2012), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норнма за улазак у финале износила је 82,00 метара. Норму је пребацило седам такмичара (КВ), а пет се пласирало према постигнутом резултату.(кв)

Финале

Извори

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Бацање копља на Летњим олимпијским играма